Bilaspur puede referirse a:

 Bilaspur, ciudad de la India en el estado de Himachal Pradesh.
 Bilaspur, ciudad de la India en el estado de Chhattisgarh.
 Distrito de Bilaspur, distrito de la India en el estado de Himachal Pradesh.
 Distrito de Bilaspur, distrito de la India en el estado de Chhattisgarh.
 Estado de Bilaspur, un antiguo estado indio.
 Bilaspur, localidad de la India, en el estado de Uttar Pradesh.
 Bilaspur, ciudad de la India, en el estado de Uttar Pradesh.